Zerakhia Halevi Gerondi
 Nissim Gerondi
 Yona Gerondi, rabbin et moraliste juif espagnol du .

Homonymie
Homonymie de patronyme